Джаннина Браски (; , Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканская поэтесса, драматург, прозаик, эссеист, пишет на испанском и английском языках. Причисляется критикой к крупнейшим современным поэтессам испанского языка, её сопоставляют с Габриэлой Мистраль и Хулией де Бургос.

Биография 
В 1970-х годах изучала литературу в Мадриде, Риме, Париже, Лондоне, в 1977 году поселилась в Нью-Йорке. Защитила в Нью-Йоркском университете Стоуни-Брук диссертацию по латиноамериканской литературе. Преподавала в Университете Рутгерса (Нью-Джерси), Университете города Нью-Йорк (CUNY), Университете Колгейта. Занималась также изучением европейской философии и драматургии, включая русскую словесность.

Творчество 
Как литературовед писала о Сервантесе, Гарсиласо де ла Вега, Беккере, Хименесе, Вальехо, Лорке и др. В прозе и драматургии признает влияние широкого круга авангардных фигур XX века от Жарри, Арто и Джойса до Беккета, Тадеуша Кантора и Хайнера Мюллера.

Экспериментальный комический роман Браски «Йо-Йо-Боинг» (1998) написан на смеси испанского, английского и так называемого испанглийского языков; последним (spanglish) пользуются выходцы из Латинской Америки в США. Критика видит в романе наиболее яркий образец «лингвистического номадизма» эпохи глобализации (Лаура Р.Лусто).

Избранные публикации 
 Asalto al tiempo (1980, стихотворения в прозе)
 La poesia de Becquer (1982, монография о писателе)
 La Comedia profana (1985, стихотворения в прозе)
 El imperio de los suenos (1988, стихотворения)
 Empire of Dreams (1994, стихотворения в переводе на английский язык) ISBN: 780300057959
 Yo-Yo Boing! (1998, роман, на английском и испанском языках) ISBN 13: 978-1611090895
 United States of Banana (2011) ISBN: 9781611090673
Estados Unidos de Banana (2015) 9781503934047

Признание 
Произведения Браски переведены на английский, французский, итальянский и сербский языки.

Примечания

Литература 
 Aldama, Frederick Luis and O’Dwyer, Tess, eds. Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. University of Pittsburgh Press (2020).
 Allatson, Paul. "From “Latinidad” to “Latinid@des”: Imagining the Twenty-First Century." The Cambridge Companion to Latina/o American Literature. (2016)
 Ashbaugh, Anne. “Exile and Burial of Ontological Sameness: A Dialogue Between Zoroastre and Giannina”. Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020).
 Beck, Evelyn. Review of United States of Banana. Library Journal. (2011)
 Clarkson, Shaun. “Torching the Symbols of Liberty in United States of Banana.” Creative Sanctions: Imaginative Limits and the Post-9/11 Novel. Dissertation. Purdue University, 2017.
 Cruz-Malavé, Arnaldo Manuel. "Under the Skirt of Liberty: Giannina Braschi Rewrites Empire." American Quarterly 66.3. (2014)
 Daniele, Daniela. “Giannina Braschi: The Cartoon Art of September 11th”. Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020)
 Delgado, Jose. A. “‘La libertad no es una opción, es un derecho’: La autora puertorriqueña aboga por que la Isla tenga libertad y voz independiente”. El Nuevo Dia. (September 24, 2012)
 Diaz, Alfonso.  “Giannina Braschi lanza United States of Banana” NTN24: Últimas Noticias de América y el Mundo. (November 24, 2011)
 Felix, Juan Pablo. “United States of Banana: A Postcolonial Dramatic Fiction”. Columbia’s Academic Commons. Columbia University. (2015)
 Gonzalez, Madelena. “The Uncommon Wealth of Art: Poetic Progress as Resistance to the Commodification of Culture in United States of Banana.” Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020)
 Gonzalez, Madelena. "United States of Banana (2011), Elizabeth Costello (2003) and Fury (2001): Portrait of the Writer as the ‘Bad Subject’ of Globalisation." Études britanniques contemporaines. (2014)
 Hitchcock, Peter. "Novelization in Decolonization, or Postcolonialism Reconsidered." Globes: Past and Peripheral Imaginations of Globalization. Ferdinand, Simon, Villaescusa-Illán, Irene, Peeren, Esther, eds. Palgrave Macmillan. (2019)
 Loingsigh, Aedin Ni. “Rewriting and Original Writing: Culture Clashes, Trauma and Emerging Discourses in Giannina Braschi's United States of Banana.” Rewriting in the 20th-21st Centuries: Aesthetic Choice or Political Act? Epinoux, Estelle and Martinière, Nathalie, eds. Paris: M. Houdiard. (2015)
 Lowry, Elizabeth. "The Human Barnyard: Rhetoric, Identification, and Symbolic Representation in Giannina Braschi’s United States of Banana." Representing 9/11: Trauma, Ideology, and Nationalism in Literature, Film, and Television. Petrovic, Paul, ed. Rowman & Littlefield. (2015)
 Lugo-Bertrán, Dorian. “Leaping Off the Page: Giannina Braschi’s Intermedialities”. Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020)
 Mendoza-de Jesús, Ronald. “Free-dom: United States of Banana and the Limits of Sovereignty” (on Jacques Derrida and Giannina Braschi). Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020)
 Negron- Almodovar, Coral N. "Reclamo de la libertad desde las letras: Giannina Braschi disfruta del rumbo que ha tomado su novela United States of Banana (desde el libro, al teatro y al comic)". El Nuevo Dia. (July 8, 2015).
 Pérez-Duthie, Juan Carlos. “Autora busca la libertad en la palabra.” Sun Sentinel. 2011.
 Pérez, Rolando. "The Bilingualisms of Latino/a Literatures" Ilan Stavans, ed. The Oxford Handbook of Latino Studies. (2020)
 Perez, Rolando. “Liberation of People and Objects, An Interview”. Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. Aldama, Frederick Luis and O’Dwyer, Tess, eds. University of Pittsburgh Press. 2020
 Perisic, Alexandra. Precarious Crossings: Immigration, Neoliberalism, and the Atlantic. The Ohio State University Press. (2019)
 Popescu, Maria-Irina. "Reimagining Traitors: Pearl Abraham's American Taliban and the Case of John Walker Lindh." Journal of American Studies 53.3. (2019)
 Ramos, Francisco José. “The Holy Trinity: Money, Power, and Success in United States of Banana.” Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020)
 Riofrio, John. "Falling for debt: Giannina Braschi, the Latinx Avant-garde, and Financial Terrorism in the United States of Banana." Latino Studies 18.1. (2020)
 Riofrio, John. “Rompiendo Esquemas: Catastrophic Bravery in United States of Banana”. Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020)
 Roldán Soto, Camile. “Giannina Braschi, Profeta literaria de su tierra: Para la escritora, sus obras han pasado a ser, sin buscarlo, una especie de oráculo de Puerto Rico”. El Nuevo Dia. (July 24, 2018)
 Smith, Amanda M. and Sheeran, Amy. “United States of Banana, A Graphic Novel by Joakim Lindengren and Giannina Braschi”. The Ohio State University Press. (2021)
 Smith, Amanda M. and Sheeran, Amy. "A Graphic Revolution: Talking Poetry and Politics with Giannina Braschi." Chiricú Journal: Latina/o Literature, Arts, and Culture, 2.2. (2018)
 Soto, Natasha. “Hispanic Heritage Month: Recommending Female Latin American Authors”. New York Public Library. (2018)
 Stanchich, Maritza. “Bilingual Big Bang: Giannina Braschi’s Trilogy Levels the Spanish-English Playing Field”. Poets, Philosophers, Lovers: On the Writings of Giannina Braschi. U Pittsburgh. (2020)
 Waldron, John V. Review of Estados Unidos de Banana. Trad. Manuel Broncano. Feministas Unidas. (2018)
 Youker, Timothy E. "War and Peace and Ubu: Colonialism, the Exception, and Alfred Jarry's Legacy." Criticism 57.4. (2015)

Ссылки 
 "United States of Banana, " Giannina Braschi, video by Michael Somoroff, New York, 2011
 "I saw a torso falling, " Giannina Braschi, video by Michael Somoroff, New York, 2011
 Oppenheimer Presenta #276: «El futuro del idioma Español», video, Director of La Real Academia Espanola and Giannina Braschi, video, Miami, 2010
  Эссе Дж. Браски 

Многоязычные писатели
Английские поэты
Английские писатели
Литература на испанском языке
Авторы литературы ужасов
Анархисты США